Roseaux kan syfta på följande platsergs till, tas bort eller ordningen på platserna ändras, bör också mallen Kartposition under samma rubrik korrigeras för att kartan ska förbli rättvisande.

Haiti 

 Roseaux (kommun), Grand'Anse, 
 Roseaux (ort), Grand'Anse,